Il doppio del Virginia Slims of Houston 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Kathy Jordan e Martina Navrátilová erano le detentrici del titolo, ma solo la Navrátilová ha partecipato in coppia con Lori McNeil.

La McNeil e la Navrátilová hanno perso in finale 6–7, 6–2, 6–4 contro Katrina Adams e Zina Garrison.

Teste di serie
 Lori McNeil /  Martina Navrátilová (finale)
 Katrina Adams /  Zina Garrison (campionesse)
 Rosalyn Fairbank /  Candy Reynolds (quarti di finale)
 Penny Barg /  Mercedes Paz (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Houston 1988